Cosmic (engl. für kosmisch) steht für:

 Cosmic Music, ein Musikstil
 Formosat, taiwanisch-US-amerikanische Satelliten
 einen NATO-Code für eine Geheimhaltungsstufe, siehe Geheimhaltungsstufe#NATO